Artemiwka (; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Artemiwka, ehemaliger Name der Siedlung städtischen Typs Skorochodowe in der Oblast Poltawa, Rajon Tschutowe

 Artemiwka (Amwrossijiwka), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Amwrossijiwka
 Artemiwka (Boryspil), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Boryspil
 Artemiwka (Petrowe), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Petrowe
 Artemiwka (Tschuhujiw), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Tschuhujiw
 Artemiwka (Tschornomorske), Dorf auf der Krim, Rajon Tschornomorske
 Artemiwka (Wassylkiwka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Wassylkiwka

 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Charkiw, Rajon Charkiw, siehe Blahodatne (Charkiw)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Charkiw, Rajon Kehytschiwka, siehe Wyssoke (Kehytschiwka)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk, siehe Sofijiwka (Kramatorsk, Druschkiwka)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe, siehe Mjassoschariwka
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Mykolajiw, Rajon Nowa Odessa, siehe Oserne (Mykolajiw)

Der Name leitet sich wie auch die russische Entsprechung Artjomowka/Артёмовка vom Spitznamen Artjom des russischen Revolutionärs Fjodor Sergejew ab.